Rossetti est un patronyme que l'on retrouve dans différents pays. Il peut être d'origine italienne (et plus précisément tessinoise) ou d'origine gréco-roumaine.

Famille Rossetti (italo-britannique) 
 Gabriele Rossetti (1783-1854), poète, critique littéraire et patriote italien, exilé en Angleterre. Père de :
 Maria Francesca Rossetti (1827-1876), écrivaine ;
 Dante Gabriel Rossetti (1828-1882), peintre, poète et écrivain ;
 William Michael Rossetti (1829-1919), écrivain ;
 Christina Rossetti (1830-1894), poétesse.

Autres 
 Andrea Rossetti (1969-), écrivain, dramaturge et acteur ;
 Biagio Rossetti (v. 1447-1516), architecte ;
 Bruno Rossetti (1960-2018), tireur sportif franco-italien ;
 Cezaro Rossetti (1901-1950), écrivain espérantophone ;
 Franco Rossetti (1930-), réalisateur et scénariste italien ;
 Gabriele Rossetti (1995-), tireur sportif italien, fils de Bruno ;
 Giacomo Rossetti (1807-1882), photographe ;
 Gino Rossetti (1904-1992), footballeur ;
 Giorgio Rossetti (1938-), homme politique ;
 Lorenzo Rossetti (1980-), footballeur ;
 Marie Joseph Thomas Rossetti (1776-1840), général de brigade français d'origine piémontais ;
 Raffaele Rossetti (1881-1951), militaire ;
 Reto Mario Rossetti (1909-1994) écrivain espérantophone ;
 Teodorico Pietrocola Rossetti (1825-1883), théologien protestant.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme italien